Geheimes Staatspolizeiamt bezeichnete
 Geheimes Staatspolizeiamt (Berlin), die Zentrale der reichsweiten Gestapo in Berlin
 Geheimes Staatspolizeiamt Karlsruhe, die Zentrale der badischen politischen Polizei in Karlsruhe